Sansibia är ett släkte av koralldjur. Sansibia ingår i familjen Xeniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Sansibia